Baby Giro är ett cykellopp för amatörcyklister som skapades 1970, som liknar Giro d'Italia men som inte är lika långt. Baby Giro bygger på samma model som Tour de l'Avenir. Tävlingen hålls för icke-professionella cyklister under 25 år. Sedan säsongen 2009 kallas tävlingen för Girobio - Giro Ciclistico d'Italia.

Segrare

2019  Andrés Ardila
2018  Aleksandr Vlasov
2017  Pavel Sivakov
2013–2016 inget lopp
2012  Joe Dombrowski
2011  Mattia Cattaneo
2010  Carlos Betancur
2009  Cayetano Sarmiento
2007–2008 inget lopp
2006  Dario Cataldo
2005 inget lopp
2004  Marco Marzano
2003  Dainius Kairelis
2002  Giuseppe Muraglia
2001  Davide Frattini
2000  Raffaele Ferrara
1999  Tadej Valjavec
1998  Danilo Di Luca
1997  Oscar Mason
1996  Roberto Sgambelluri
1995  Giuseppe Di Grande
1994  Leonardo Piepoli
1993  Gilberto Simoni
1992  Marco Pantani
1991  Francesco Casagrande
1990  Wladimir Belli
1989  Andrej Teteriuk
1988  Dmitrij Konysjev 
1987 inget lopp
1986  Aleksandr Krasnov 
1985  Sergej Uslamin
1984  Piotr Ugrumoj
1983  Vladimir Volosjin 
1982  Francesco Cesarini 
1981  Sergej Voronin 
1980  Giovanni Fedrigo 
1979  Alf Segersäll
1978  Franco Stiz 
1977  Claudio Corti 
1976  Francesco Conti 
1975  Ruggero Gialdini 
1974  Pizzini Leone
1973  Gianbattista Baronchelli 
1972  Giovanni Battaglin 
1971  Francesco Moser 
1970  Gian Carlo Bellini

Externa länkar 
Prispallsplacering i Baby Giro

Cykeltävlingar i Italien